Мартьянова — женская форма фамилии .
 
 Мартьянова, Елена (род. 1967) — советская шашистка.
 Мартьянова, Ирина Анатольевна (род. 1956) — советский и российский филолог.
 Мартьянова, Любовь Николаевна (более известна под фамилией Ставровская; 1881—1960) — советская артистка оперы.
 Мартьянова, Марта Валерьевна (род. 1998) — российская фехтовальщица на рапирах, чемпионка Олимпийских игр 2020 в Токио. См. также 
 Мартьяново